Sergei Gerassimow ist der Name folgender Personen:

*Sergei Apollinarijewitsch Gerassimow (1906–1985), russischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
Sergei Wassiljewitsch Gerassimow (1885–1964), russischer Maler
 Sergei Wladimirowitsch Gerasimow (* 1964), ukrainischer Schriftsteller